Super-Homem pode referir-se a:

 Super-Homem, um conceito chave da filosofia de Friedrich Nietzsche.
 Superman ou Super-Homem, personagem de banda desenhada criado por Jerry Siegel e Joe Shuster da DC Comics.
 Superman, seriado estadunidense de 1948.

Filmes 
 Superman, filme de 1978
 Superman Returns, filme de 2007

Desambiguação